PRC pode significar:

Partido Revolucionário Comunista - organização clandestina de esquerda, de orientação marxista, atuante no Brasil nos anos 1980.
República Popular da China  - People's Republic of China, na sigla em inglês
 Partido Regionalista de Cantábria - partido político da Espanha
 Partido Republicano Catarinense - partido político extinto do Brasil, na Primeira República
 Partido Republicano Conservador - partido político extinto do Brasil, na Primeira República
 Paraná Clube - time de futebol da cidade de Curitiba

Desambiguação